Kuklin ist der Familien- und ein Ortsname:

 Alexander Sergejewitsch Kuklin (1876–1936), sowjetischer Politiker 
 Georgi Ossipowitsch Kuklin (1903–1939), sowjetischer Autor
 Michail Kuklin (* 1987), russischer Skilangläufer
 Kuklin (Wieczfnia Kościelna), Dorf im Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien, Polen